Goločelo je lahko:
 Goločelo, Koceljeva (Srbija)
 Goločelo, Kragujevac (Srbija)